Додо́му () — радянський художній фільм 1960 року, знятий на кіностудії «Ленфільм».

Сюжет 
Після довгої відсутності Степан Лежньов (Іван Переверзєв) приїжджає у відпустку в рідний колгосп. Непривітно зустрічають тут Степана і його дружину: батько не може пробачити, що син проміняв колгосп на море, дочка не бажає приймати від нього подарунки. Але найбільше Степана засмучує поганий стан справ у колгоспі, яким керує його колишня дружина Аннушка. Степан від душі хотів би допомогти колгоспу, але не знає, як узятися до справи, всі вважають його тут сторонньою людиною. А Степан дедалі ясніше бачить, що тут він потрібніший, що йому знайдеться робота. Ольга (Ніна Чередниченко), друга дружина Степана, економіст за освітою, бачить, як можна зміцнити колгоспне господарство і з головою поринає в роботу. І коли відпустка закінчилася, ні Степан, ні Ольга не збираються їхати — вони назавжди залишаються в колгоспі.

У ролях 

 Іван Переверзєв — Степан Лєжньов, моряк з траулера
 Надія Чередниченко — Ольга
 Зоя Александрова — Павла
 Пантелеймон Кримов — Гущин
 Микола Крючков — Овсій Первунін, голова колгоспу
 Кирило Лавров — Федір
 Любов Малиновська — Марфа
 Юрій Медведєв — Чекрига
 Майя Менглет — Саша
 Олександр Соколов — Лука
 Юрій Соловйов — Серьога
 Віра Титова — Августа
 Ольга Хорькова — Анна
 Лідія Савченко — епізод
 Сергій Голубєв — епізод
 Михайло Єкатерининський — касир
 Степан Крилов — робітник
 Микола Кузьмін — епізод
 Герман Лупекін — епізод
 Віра Осокіна — Первуніна
 Павло Первушин — епізод
 Борис Рижухін — Агафон
 Долорес Столбова — епізод
 Аркадій Трусов — робітник
 Олег Хроменков — ''Мирон
 Іван Кузнецов — епізод

Знімальна група 
 Режисер — Олександр Абрамов
 Сценарист — Петро Бєлобородов
 Оператор — Едуард Розовський
 Композитор — Борис Клюзнер
 Художник — Борис Бурмістров

Посилання 
 

Фільми СРСР 1960
Фільми кіностудії «Ленфільм»